

Plaatsen 
Canada
 Wareham (Newfoundland en Labrador), een plaats op het eiland Newfoundland
 Wareham (Ontario), een plaats in de provincie Ontario
 Wareham Island, een eiland in het territorium Nunavut

Engeland
 Wareham (Engeland), een plaats in het graafschap Dorset

Verenigde Staten
 Wareham (Massachusetts), een plaats in de staat Massachusetts
 Wareham (Minnesota), een spookdorp in de staat Minnesota

Andere 
 Wareham (familienaam), een Engelstalige familienaam